Leukai (griechisch )  bezeichnet in der antiken Geographie:

 Leukai (Peloponnes), eine Stadt am Ostufer des Lakonischen Golfs auf der Peloponnes
 Leukai (Ionien), eine Stadt in Kleinasien